Stracciatella (soep), een Italiaanse soep van ei en bouillon;
 Stracciatella (dessert), ijs, yoghurt of vla met flinterdunne schaafsels of stukjes chocolade.
 Stracciatella di bufala, een zachte Italiaanse buffelkaas